Екатери́нинская улица — название нескольких улиц в Москве.
 Большая Екатерининская улица''  
 Малая Екатерининская улица